

Geografia 
Australia
Isole di Montebello – piccolo arcipelago dell'Australia Occidentale

Canada
Montebello – comune dell'Outaouais, Québec

 Colombia
 Montebello – comune del dipartimento di Antioquia

Italia
Montebello della Battaglia – comune della provincia di Pavia
Montebello di Bertona – comune della provincia di Pescara
Montebello Jonico – comune della provincia di Reggio Calabria
Montebello sul Sangro – comune della provincia di Chieti
Montebello Vicentino – comune della provincia di Vicenza
Montebello – frazione di Orciano di Pesaro in provincia di Pesaro
Montebello – frazione di Perugia
Montebello – frazione di Poggio Torriana in provincia di Rimini
Montebello – frazione di Camaiore in provincia di Lucca

Stati Uniti d'America
Montebello – comune nella contea di Los Angeles, California
Montebello – villaggio della contea di Rockland, New York

Altro 
Ippodromo di Montebello – ippodromo di Trieste
Montebello – genere di ragni della famiglia Gnaphosidae
Quai de Montebello – lungofiume della Senna a Parigi
 Reggimento "Lancieri di Montebello" (8º) – unità militare

Pagine correlate 
 Battaglia di Montebello
 Mombello